Сухая Кременка — река в России, протекает в Лебяжском районе Кировской области. Устье реки находится в 1 км по правому берегу реки Кременка. Длина реки составляет 11 км.

Река начинается в лесу в 5 км к северо-западу от центра посёлка Лебяжье. Река течёт на северо-восток, в деревне Лотовщина впадает в Кременку километром выше впадения самой Кременки в Вятку.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100037716
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103771
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Лебяжского района
Бассейн Вятки